Капша:
 Капша — река в Ленинградской области, правый приток реки Паша.
 Капша — река в Мурманской области.

См. также 
 Усть-Капша
 Новая Усть-Капша